68. breddegrad kan henvise til:

 68. nordlige breddekreds
 68. sydlige breddekreds